Katy, abréviation du prénom Catherine, peut désigner :

Toponymie
 Katy, une ville du Texas aux États-Unis.
 Greater Katy, région suburbaine autour de Katy.
 Katy High School, université de Katy.
 Katy, une ville de Virginie-Occidentale aux États-Unis.
 Katy, une ville de Pologne.

Autres 
 Katy, une variété de pomme.
 Katy Fox, un personnage de la série Hollyoaks.
 Katy la Oruga un film d'animation mexicain de 1984
Katy est le surnom du Missouri-Kansas-Texas Railroad